Numismàtica: Moneda romana. Vegeu Unça.
 Zoologia: Uncia uncia, vegeu Pantera de les neus.